

Notion de fausseté 

 En algèbre de Boole, la valeur faux indique qu'un prédicat n'est pas vérifié. C'est l'opposé de la valeur vrai ;
 Un faux, en droit, est une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice ou obtenir des avantages indus. Voir aussi désinformation et forgerie de papiers d'identité (faux papiers d'identité) ;
 Pour une œuvre d'art, un faux est une contrefaçon faite par un faussaire ;
 Il existe aussi des faux minéraux et fossiles (entièrement artificiels ou seulement maquillés) ;
 Faux (histoire), le faux en critique historique.

Objets 
 Une faux est un outil agricole permettant de faucher l'herbe ou les céréales à la main. C'est aussi l'outil symboliquement associé à la Mort avec son allégorie de la Faucheuse ;
 Une faux de guerre est une arme d'hast dérivée de la précédente.

Anatomie 
En référence à la forme de l'outil.
 Faux du cerveau ;
 Faux du cervelet

Toponymes 

 Faux, commune française des Ardennes
 Faux, commune française de la Dordogne
 Faux, village de la commune belge de Court-Saint-Étienne
 Faux-Fresnay, commune française de la Marne
 Faux-la-Montagne, commune française de la Creuse
 Faux-Mazuras, commune française de la Creuse
 Faux-Vésigneul, commune française de la Marne
 Faux-Villecerf, commune française de l'Aube
Et les homophones :
 Faulx, commune française en Lorraine
 Faulx-les-Tombes, commune belge (province de Namur)
 Folx-les-Caves, commune belge (Brabant wallon)

Voir aussi 
 Faux, rivière française, affluent de la Meuse.
 Fausse cheminée
 Fausse chicorée
 Un fau est un hêtre tortillard (voir les Faux de Verzy).
 :Catégorie:Désinformation

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France